

Абай — місто, Абайський район, Карагандинська область
 Абай — село, Актогайський район, Карагандинська область
 Абай — село, Аральський район, Кизилординська область
 Абай — село, Байзацький район, Жамбильська область
 Абай — село, Єгіндикольський район, Акмолинська область
 Абай — село, Єскельдинський район, Жетисуська область
 Абай — село, Железінський район, Павлодарська область
 Абай — село, Жетисайський район, Туркестанська область
 Абай — село, Казалінський район, Кизилординська область
 Абай — село, Карасайський район, Алматинська область
 Абай — село, Келеський район, Туркестанська область
 Абай — село, Кентауська міська адміністрація, Туркестанська область
 Абай — село, Кизилординська міська адміністрація, Кизилординська область
 Абай — село, Коргалжинський район, Акмолинська область
 Абай — село, Костанайський район, Костанайська область
 Абай — село, Майський район, Павлодарська область
 Абай — село, Саркандський район, Жетисуська область
 Абай — село, Толебійський район, Туркестанська область
 Абай — село, Сузацький район, Туркестанська область
 Абай — село, Теректинський район, Західноказахстанська область
 Абай — село, Тюлькубаський район, Туркестанська область
 Абай — село, Узункольський район, Костанайська область
 Абай — село, Хромтауський район, Актюбинська область
 Абай — село, Шуський район, Жамбильська область

 Абай — колишня назва села Таскескен, Сариагаський район, Туркестанська область

Див. також 
 4466 Абай